Svetovna jakostna snooker lestvica 2004/05: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 2004/05.

Zunanje povezave 
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2004/05 

2004/05
2004 v snookerju
2005 v snookerju